Ро́бінсон () — поширене англійське патронімічне прізвище, буквально значить син Робіна.

Відомі носії прізвища

А 
 Адольф Робінсон (; 1838—1920) — австрійський співак (баритон).
 Адріан Робінсон (;  2000) — ботсванський спортсмен-плавець.
 Арні Робінсон (; 1948—2020) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1976).
 Артур Робінсон:
 Артур Наполеон Реймонд Робінсон (; 1926—2014) — президент держави Тринідад і Тобаго (з 19.03.1997 по 17.03.2003).
 Артур Робінсон (; 1915—2004) — американський географ і картограф, професор географічного факультету Університету Вісконсін-Медісон (1947—1980).

Б 
 Бенджамін Лінкольн Робінсон (; 1864—1935) — американський ботанік і міколог.
 Білл Робінсон (; 1878—1949) — американський танцівник і актор театру та кіно.
 Бетті Робінсон (, після одруження — Елізабет Шварц, ; 1911—1999) — американська легкоатлетка, спринтерка, олімпійська чемпіонка (1928, 1936).

В 
 Вільям Робінсон (; 1870—1940) — англійський плавець, олімпійський медаліст (1908).
 Венді Ракель Робінсон ; нар. 1967) — американська актриса.

Г 
 Гарольд Ернест Робінсон (;  1932) — американський ботанік та біолог.
 Герберт Робінсон (; 1874—1929) — британський зоолог і орнітолог.
 Гленн Робінсон:
 Гленн Робінсон (;  1973) — американський баскетболіст, форвард.
 Гленн Робінсон III (;  1994) — американський баскетболіст, захисник і форвард.

Д 
 Девід Робінсон (;  1965) — американський баскетболіст, центровий.
 Деніел Робінсон (; 1937—2018) — американський науковець, професор філософії.
 Джеймс Алан Робінсон (;  1960) — британський економіст і політолог.
 Джек Робінсон (;  1993) — англійський футболіст, лівий захисник клубу «Ліверпуль», а також гравець молодіжної збірної Англії.
 Джекі Робінсон (; 1919—1972) — американський бейсболіст.
 Джоан Ґ. Робінсон (, уроджена — Томас, ; 1910—1988) — британська письменниця та ілюстраторка дитячих книг.

 Джоан Робінсон (; 1903—1983)  — британський економіст.
 Джон Робінсон:
 Джон Алан Робінсон (; 1930—2016) — англійський філософ і логік.
 Джон Генрі Робінсон (; 1796—1871) — англійський гравер.
 Джон Томас Ромні Робінсон (; 1792—1882) — британський астроном і фізик ірландського походження.
 Джулія Робінсон (, уроджена — Боумен, ; 1919—1985) — американська жінка-математик, зробила великий внесок у математичну логіку, перша жінка-президент Американського математичного товариства.
 Донні Робінсон (;  1983) — американський велогонщик, олімпійський медаліст.

Е 
 Едвард Робінсон:
 Едвард Г. Робінсон (; справжнє ім'я Емануель Голденберг (); 1893—1973) — американський актор.
 Едвард Робінсон (; 1794—1863) — американський біблійний богослов-екзегет, археолог, географ і перекладач.
 Едвін Арлінгтон Робінсон (; 1869—1935) — американський поет, письменник і драматург.
 Емма Робінсон (;  1994) — новозеландська плавчиня, учасниця Олімпійських Ігор 2016.
 Ендрю Робінсон:
 Ендрю Норвал Робінсон (;  1946) — канадський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні (2001—2005).
 Ендрю Робінсон (;  1942) — американський актор.
 Ентоні Робінсон (;  1997) — американський футболіст, захисник.
 Ерл Робінсон (; 1907—1986) — канадський хокеїст, що грав на позиціях нападника.

К 
 Келсі Робінсон (;  1992) — американська волейболістка, олімпійська медалістка (2016).
 Кліфф Робінсон (,  1966) — американський баскетболіст, форвард і центровий.
 Крейг Робінсон (;  1971) — американський актор, комік.
 Кім Стенлі Робінсон (;  1952) — американський письменник-фантаст.

Л 
 Ларрі Робінсон (;  1951) — канадський хокеїст, захисник.
 Лорі Робінсон (;  1959) — командувач Збройних сил США з травня 2016.

М 
 Майкл Робінсон (;  1958) — ірландський футболіст.
 Мері Робінсон:
 Мері Робінсон (, ;  1944) — перша жінка-президент Ірландії з 1990 до 1997 року.
 Мері Робінсон (поетеса) (; 1757—1800) — англійська акторка, поетеса, драматург, романістка і знаменитість свого часу.
 Мітчелл Робінсон (;  1998) — американський професіональний баскетболіст, центровий.
 Мушаумі Робінсон (;  1981) — американська легкоатлетка, що спеціалізується на спринті, олімпійська чемпіонка (2004).

Н 
 Натан Робінсон (;  1981) — канадський хокеїст, нападник.
 Нік Робінсон (;  1995) — американський актор.

П 
 Пітер Робінсон:
 Пітер Марк Робінсон (;  1957) — американський письменник, науковець, телеведучий та колишній спічрайтер віце-президента Джорджа Г. В. Буша.
 Пітер Робінсон (;  1948) — британський політик, лідер Демократичної юніоністської партії.
 Пол Робінсон (;  1979) — англійський футболіст, воротар клубу «Блекберн Роверз».

Р 
 Рафаель Робінсон (; 1911—1995) — американський математик.
 Роббі Робінсон (;  1946) — професійний американський бодібілдер, персональний тренер, актор і письменник.
 Роберт Робінсон.
 Роберт Робінсон (; 1886—1975) — англійський хімік-органік, лауреат Нобелівської премії з хімії (1947).
 Роберт Робінсон (; 1906—1994) — американський та радянський інженер-механік.
 Рона Робінсон (; 1884—1962) — британська промисловий хімік, перша задокументована жінка-хімік у Великій Британії.

С 
 Саманта Генрі-Робінсон (;  1988) — ямайська легкоатлетка, олімпійська медалістка.
 Самуїл Григорович Робінсон (1893—1938) — радянський партійний і профспілковий діяч.
 Синтія Аддай-Робінсон (;  1985) — американська акторка англійського походження.
 Скотт Робінсон (;  1959) — американський джазовий мульти-інструменталіст.
 Смокі Робінсон (;  1940) — вокаліст, композитор, автор текстів, продюсер.
 Спайдер Робінсон (, уроджений — Пол Робінсон, ;  1948) —американський і канадський письменник наукової фантастики.
 Стівен Робінсон (;  1955) — колишній астронавт NASA.

Т 
 Теодор Робінсон (; 1852—1896) — американський художник-імпресіоніст і педагог.
 Тереза Альбертіна Луїза Робінсон (; 1797—1870) — німецько-американська письменниця, мовознавиця та перекладачка.
 Том Робінсон (;  1950) — вокаліст, басист, гітарист, піаніст, композитор, автор текстів, продюсер.
 Томмі Робінсон ( уроджений — Стівен Крістофер Якслі-Леннон,   1982) — англійський ультраправий активіст, політичний радник лідера партії незалежності Великої Британії (UKIP) Жерара Баттена.
 Тревор Робінсон (;  1984) — англійський та ямайський футболіст, півзахисник.

Ф 
 Фентон Робінсон (; 1935—1997) — американський блюзовий співак і гітарист, один із представників чиказької блюзової сцени.
 Фредді Робінсон (, також відомий як Абу́ Талі́б, , уроджений — Фред Лерой Робінсон, ; 1939—2009) — американський джазовий гітарист, басист і співак.
 Фредерік Джон Робінсон, 1-й віконт Годрік (; 1782—1859) — британський державний діяч, 24-й прем'єр-міністр Великої Британії (1827—1828).
 Френк Робінсон (; 1935—2019) — американський бейсбольний гравець і менеджер.

Ш 
 Шугар Рей Робінсон (, уроджений — Волкер Сміт-молодший, ; 1921—1989) — американський боксер-професіонал, чемпіон світу в напівсередній (1946—1950) та середній (1951, 1951—1952, 1955—1957, 1957 і 1958—1960) вагових категоріях.

Патронімічні прізвища